Гроздевая листовёртка () — бабочка семейства листовёрток, гусеницы повреждают виноград.

Описание 
Половой диморфизм не выражен. Размах крыльев 11—15 мм. Имаго с коричневыми передними крыльями, с характерным рисунком из светлых поперечных полос с желтоватыми и металлическими синими пятнами.

Ареал 
Молдавия, Украина, Предкавказье, Нижнее Поволжье; Закавказье, Казахстан, Средняя Азия, южная и средняя Европа (на север до Англии), северная Африка, Малая Азия, Ближний Восток, Иран, Ирак.

Биология 
Развивается 2—4 поколения. В зоне трёх поколений обычно первое развивается в мае-июне, второе — июле-августе, третье — с августа по май. Зимуют диапаузирующие куколки в редких шелковистых коконах.

Хозяйственное значение 
Гусеницы повреждают виноград во всех районах виноградарства.

Примечания

Литература 
 Костюк Ю. А. Семейство листовертки — Tortricidae. / Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений членистоногие (ред. Васильев В. П.). Т. 2. : Урожай, 1974. С. 261—320.
 Костюк Ю. А. Листовійки. Вып. 10. Тортрицини (Tortricinae). / Фауна Украіни. Т. 15. : Наукова думка. 1980. 424 с.
 Кузнецов В. И. Сем. Tortricidae (Olethreutidae, Cochylidae) — Листовёртки. / Насекомые и клещи — вредители сельскохозяйственных культур. Т. 3, ч. 1. Чешуекрылые. : Наука, 1994. С. 51—234.

Животные, описанные в 1775 году
Листовёртки
Насекомые Евразии
Насекомые Африки